Charon může být:

 Charón – převozník zesnulých v podsvětí podle řecké mytologie
 Charon (měsíc) – měsíc trpasličí planety Pluto
 Charon (hudební skupina) – finská skupina hrající gotický metal